Малявкин — русская фамилия; происходит от прозвища Малявка.

Известные носители:
 
 Малявкин, Анатолий Гаврилович (1917—1994) — китайский и советский учёный-синолог.
 Малявкин, Григорий Леонтьевич (1913—1981) — начальник участка шахты имени Калинина комбината «Кузбассуголь», Герой Социалистического Труда (1948).
 Малявкин, Семён Филиппович (1876—1937) — русский и советский геолог.

См. также 
 Малявин